Бероян — армянская фамилия. Русифицированная форма Бероев, омонимична осетинской фамилии.

Известные носители 
 Бероян, Артём Коноевич — армянский советский актёр. Народный артист Грузинской ССР.
 Бероев, Никита Лазаревмч (настоящее имя: Мктрич Бероян; 1795—1872) — ученый-ориенталист.
 Бероян, Мария Георгиевна (1892—1960) — армянская советская актриса. Народный артист Грузинской ССР.
 Бероян, Эдик Александрович — художник.